Пучкоцве́т () — монотипный род травянистых паразитических растений семейства . Включает единственный вид — Пучкоцвет трубкоцве́тковый ().

Ботаническое описание 

Травянистое, голое растение, до 10(15) см высотой.

Стебель усажен яйцевидными или яйцевидно-ланцетными чешуями.

Цветки собраны по 2—10 в щитковидное, почти головчатое, соцветие. Чашелистики узколинейные, в числе 2(3). Венчик двугубый, трубчатый, беловатый, 22—35 мм длиной. Завязь из 3 плодолистиков, одногнёздная.

Распространение 
Известен из Китая, Японии, Корейского полуострова, с Дальнего Востока России. В России пучкоцвет встречается в бассейне реки Уссури и на Сахалине.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Заразиховые
Флора Азии
Монотипные роды растений
Растения-паразиты